Pensa ist der Name folgender Orte:
 Pensa, russische Stadt in der Oblast Pensa
 Pensa (Burkina Faso), Gemeinde in Burkina Faso

Pensa ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Pensa (1874–1974), italienischer Anatom
 Bernhard Pensa (1782–?), deutscher Kaufmann und Politiker
 Jana Pensa (* 1997), Schweizer Schauspielerin
 Mario Pensa (1904–1971), italienischer Germanist
 Martin Pensa, kanadischer Filmeditor
 Pietro Pensa (1906–1996), italienischer Ingenieur

Siehe auch:
 Penza